Вали Фолс има више значења:
 Вали Фолс (Јужна Каролина)
 Вали Фолс (Роуд Ајланд)
 Вали Фолс (Њујорк)
 Вали Фолс (Канзас)